Cinema
Always (1989), filme com Richard Dreyfuss e Holly Hunter
Always (2011), produção sul-coreana

Música
Always..., álbum de The Gathering
Always (EP), do grupo Big Bang
Always (canção de Blink-182)
Always (canção de Bon Jovi)
Always (álbum de Tin Tin Out)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música